Monte Aragón puede referirse:

Castillo de Montearagón, castillo que se encuentra en Quicena (Hoya de Huesca).
Cordillera de Montearagón, cordillera al este de Albacete.
Mancha de Montearagón, región histórica del sureste de Castilla.
Montearagón, localidad de la Provincia de Toledo.